Carlo Vanzini (1971) – giornalista e telecronista sportivo italiano
 Enrico Vanzini (1922) – militare italiano
 Franco Vanzini (1941) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Marco Vanzini (1976) – ex calciatore uruguaiano